Футбольный клуб «Ангара»:
 «Ангара» — футбольный клуб в Ангарске.
 «Ангара» — футбольный клуб в Богучанах.
 «Ангара» — название ФК «Звезда» Иркутск в 1961—1967 годах.